Changgang kan syfta på:

Geografi

Kina 

 Changgang (socken i Kina, Anhui, lat 31,97, long 117,04), 
 Changgang (socken i Kina, Anhui, lat 31,31, long 117,20), 
 Changgang (socken i Kina, Henan),

Nordkorea 

 Changgang-gun, kommun, Chagang, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Nordkoreaförgreningar